La manufacture d'Abzac est un ensemble de bâtiments à destination industrielle associés à un moulin à eau situé sur la commune d'Abzac, dans le département français de la Gironde, en France.

Localisation 
Les bâtiments et le moulin se trouvent dans la partie nord-nord-est de la ville, à l'extrémité d'une petite route d'environ . appelée Moulin d'Abzac et qui prend naissance sur la route départementale D17 (Coutras au nord et Lussac au sud) en regard de l'église Saint-Pierre.

Historique 
À l'origine, un moulin à eau établi sur l'Isle au  se voit adjoindre d'importants entrepôts eux-mêmes agrandis en 1780 par l'adjonction des deux ailes architecturés  ; les bâtiments ont été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du  et le moulin par arrêté du .

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Gironde
 Abzac

Liens externes 
 
 La manufacture (ou moulin) d'Abzac sur le site de la communauté de communes du pays de Coutras, consulté le .
 Abzac.com site commercial de l'entreprise, consulté le .

Notes et références 

Abzac
Monument historique en Gironde
Monument historique inscrit en 1980
Monument historique inscrit en 1996